Interlagos: un quartier de São Paulo
 Le circuit d'Interlagos: un autodrome qui y est situé